Ля́лин — русская фамилия; женская форма фамилии Лялина.

Известные носители

А 
 Лялин, Агей Семёнович (конец XVI века — XVII век) — русский государственный деятель XVII века.
 Лялин, Александр Павлович (1802—1862) — медальер, профессор медальерных искусств Императорской Академии художеств.
 Лялин, Алексей Михайлович (род. 1947) — ректор Государственного университета управления.

В 
 Лялин, Вадим Николаевич (род. 1982) — белорусский гребец (академическая гребля).
 Лялин, Валерий Иванович (род. 1929) — пионер-герой, юнга Черноморского флота, кавалер ордена Красной Звезды. 
 Лялин, Василий Константинович (1920—1989) — Герой Советского Союза.

Д, М 
 Лялин, Дмитрий Васильевич (1772—1847) — генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года.
 Лялин, Игорь Николаевич (род. 1960) — советский и украинский футболист, тренер.

О

П 
 
 Лялин, Пимен Васильевич (ум. 1754) — камергер при Елизавете Петровне.

С 
 Лялин, Серафим Николаевич (1908—1978) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант.

Лялина 
  (род. 1994) — российская дзюдоистка, бронзовая медалистка чемпионата России в среднем весе (2018, 2019), сестра Т. Д. Лялиной.
 Лялина, Мария Андреевна (1838—1910) — русская писательница и переводчица.
 Лялина, Татьяна Викторовна (род. 1994) — украинская актриса театра и телевидения.
 Лялина, Татьяна Дмитриевна (род. 1998) — российская дзюдоистка, бронзовая медалистка чемпионата России в полутяжёлом весе (2018), сестра Екатерины Лялиной.

См. также 
 Лялины — о дворянском роде
 Лялин переулок
 Лялина площадь